Albrecht Thaer peut désigner :
 Albrecht Daniel Thaer (1752-1828), considéré comme l'un des fondateurs de l'agronomie.
 Albrecht Thaer (1828-1906), botaniste, petit-fils du précédent.